Natural d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
 Natural de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà)

Vegeu també 
 Espluguenc, natural de l'Espluga Calba (Garrigues)